Крушевица може да се отнася за:

 Крушевица, село в община Прилеп, Северна Македония;
 Крушевица, село в община Росоман, Северна Македония.